Ко́смозеро:

 Космозеро — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Космозеро — озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.

См. также 
 Космозерское общество